Volkhausen ist Ortsname:
Volkhausen (Bad Salzuflen)
Volkhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Ulrich Volkhausen (1854–1937), deutscher Mundartdichter, siehe Korl Biegemann
 Verena Volkhausen, deutsche Journalistin
Siehe auch:
 Volkshausen